Kiliansdom bezeichnet

 den Würzburger Dom
 im Volksmund eine Kirche in Letmathe, siehe St. Kilian (Letmathe).